BMW Open 2018 — 103-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Мюнхен на открытых грунтовых кортах и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250 с призовым фондом около 561 тысячи евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

В 2018 году турнир прошёл с 30 апреля по 6 мая. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Открытому чемпионату Франции.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Александр Зверев
 в парном разряде —  Хуан Себастьян Кабаль и  Роберт Фара

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал прошлогодний чемпион Александр Зверев (№ 3 в мире на тот момент). Немецкий теннисист смог подтвердить статус фаворита и защитил свой титул. В финале он переиграл трёхкратного победителя местного турнира Филиппа Кольшрайбера, который выступал под шестым номером посева. С 2012 года немецкие теннисисты выиграли пять из семи титулов на турнире в Мюнхене.

В парном турнире победу одержали вторые номера посева Иван Додиг и Раджив Рам, обыгравшие в финале третьих номеров посева Николу Мектича и Александра Пейю. Прошлогодние чемпионы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара не защищали свой титул.

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 23 Апреля 2018.

Особая категория теннисистов 
1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC):
  Маттиас Бахингер
  Янник Ганфманн
  Каспер Рууд
2. Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг (PR и SE):
  Марко Чеккинато
  Янник Маден
  Андреас Хайдер-Маурер
3. Теннисисты, победители в квалификации (Q):
  Дастин Браун
  Мариус Копил
  Мартин Клижан
  Даниэль Мазур

Соревнования

Одиночный турнир 
  Александр Зверев обыграл  Филиппа Кольшрайбера со счётом 6-3, 6-3.
 Зверев выиграл 1-й одиночный титул в сезоне и 7-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Кольшрайбер сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 18-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| team-width=170
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Александр Зверев
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=6
| RD1-team02= Филипп Кольшрайбер
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=

}}

 Парный турнир 
  Иван Додиг /  Раджив Рам''' обыграли  Николу Мектича /  Александра Пейю со счётом 6-3, 7-5.
 Додиг выиграл 1-й парный титул в сезоне и 10-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Рам выиграл 1-й парный титул в сезоне и 15-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 BMW Open

 Мировой тур ATP 2018 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт

 

Германия
Теннис
Апрель 2018 года
Май 2018 года
2018